Slovo CTP má několik významů:

 CTP – evropský developer 
 Cytidintrifosfát – biochemický pojem označující ribonukleotid
 Computer to plate – tiskařská technologie
 Community Technology Preview – pojem z oblasti IT – označení vydání verze software (používá často Microsoft)